

Inicios del fútbol de tierra adentro 

El desarrollo del fútbol en Uruguay tuvo dos fases secuenciales y geográficas bien definidas. Se inicia en la ciudad de Montevideo a influjo de los muchos inmigrantes ingleses que llegaron a su puerto, especialmente en sus dos últimas décadas del siglo XIX, alcanzando un 15% del total de habitantes documentados del Uruguay, según datos estadísticos de la época. Desde el punto de vista sociológico, la integración de los inmigrantes a la sociedad uruguaya capitalina, determinó que introdujeran creencias, hábitos, costumbres y entre ellos fomentaron la organización, práctica y desarrollo del fútbol. Posteriormente, la construcción de la red ferroviaria descentralizada desde la capital al interior a cargo de La Central Uruguay Railway Ltd. hizo que el deporte también se trasladara al interior, reforzando ya el proceso que se comenzaba a gestar en el resto del país.

Contexo, aspectos deportivos, programáticos e históricos 

Desde el punto de vista sociológico, debemos ver y analizar a la Liga Ciudad de Durazno desde diferentes puntos de vista por su aporte. Es que la historia siempre le ha reservado un espacio en aspectos claves a esta tierra, como ser el centro geográfico del País, convertirla en el eje Político de la primera Presidencia del País, tierra de Caudillos y grandes batallas. Así, que el aporte desde el fútbol no está exento de una rica historia.

Fundación de la Liga de Fútbol de Durazno 

Para buscar y establecer sus orígenes debemos remontarnos al año 1915, cuando dirigentes visionarios de clubes comienzan a advertir la necesidad de intercambiar opiniones y delinear la necesidad de crear una Liga de Fútbol de Durazno Capital. Un dato anecdótico es que en la segunda ciudad más importante del departamento, ya tenía constituida la Liga de Fútbol de Sarandí del Yí (1911).
Es por iniciativa del Club Artigas, convocatoria que es acompañado por Wanderers, Juvenil y Estudiantes, que se realiza oficialmente la primera reunión en el local, Asociación de Estudiantes, donde se designan a los señores Alcides Montero y Antonio Buonomo, Presidente y Secretario respectivamente, definiendo que las nuevas autoridades serían quienes regirían los destinos del fútbol, que se denominaría Liga de Fútbol Duraznense.

La creación de la Liga se oficializa la noche del 6 de junio de 1916, donde reunidos en el Café céntrico conocido como “La Americana”, sito en la calle 18 de Julio No. 150, actualmente No. 581, se funda la Liga Departamental de Football Asociación, actualmente Liga de Fútbol Ciudad de Durazno, integrada por 9 instituciones de acuerdo al siguiente detalle: Artigas, Caballero, Unión Juvenil, Wanderers, Estudiantes, Durazno, Uruguay, Oriental y Universal. Actualmente no quedan vestigios del Café “La Americana”, ya que posteriormente se transformó en Confitería “La Catalana”, cambiando de rubros empresariales hasta la fecha.

El domingo 11 de junio de 1916, a las 14:30 horas, se dio inicio al primer campeonato oficial de la Liga de Durazno con los siguientes encuentros y marcadores.

 Uruguay 2 Artigas 1, en cancha de Artigas
 Juvenil 4 Durazno 0, cancha de Juvenil
 Oriental 2 Estudiantes 1, cancha de Estudiantes
 Wanderes ganó al no presentarse Caballero, cancha de Wanderers

Luego de 7 años de la creación de la novel liga, en 1923 se produce una fractura que dura 3 años y a partir de allí retoma por 83 años en forma ininterrumpida a la fecha, totalizando 97 años.
El Torneo Ciudad de Durazno en 1920 y 1930 no se disputó, en 1926 no finalizó. En 1935 lo ganó Unión Juvenil, pero lo reclama Central.

Bases programáticas de organización 

La rica historia de liga de Fútbol Ciudad de Durazno, trasciende a sus logros de carácter deportivo y estrecha lazos con aspectos claves de la actual estructura y organización del Fútbol de OFI que la posicionan en un sitial de privilegio. La novel liga con solo 8 años de existencia, pregonó y logró acuerdos para fundar la Confederación de Fútbol del Sur en el 1924, dando el puntapié para que en forma conjunta con la Confederación del Este, Litoral y Norte se fundara la actual Organización del Fútbol del Interior, fundada el 14 de julio de 1946, donde todas las ligas decidieron formar una organización de carácter nacional.

Luego de 5 Años de ajustes y planificación, se efectivizó la competencia del 1° torneo nacional de selecciones donde, su primer campeón fue la selección de la Liga de Fútbol de Durazno el 11 de mayo de 1952, correspondiente al Campeonato iniciado a fines del año 1951.
Es también de destacar que en el Primer consejo ejecutivo de la OFI, tuvo una destacada actuación el Sr Ernesto de León, cuyo nombre lleva el actual Estadio Cerrado de Básquetbol, situado contiguo al mayor escenario deportivo de la ciudad, como es el Estadio Silvestre Octavio Landoni.

El Aporte de la Liga de Fútbol Ciudad de Durazno como integrante de la Confederación de Fútbol del Sur 

La Liga de Fútbol de Durazno, integra la Confederación de Fútbol del Sur, la cual fue fundada el 16 de diciembre de 1923 , 1 ½ año después de la pionera Confederación del Litoral ( fundada el 13 de marzo de 1922).- 
El 14 de diciembre de 1924 se jugó la final del primer torneo de la Confederación de Fútbol del Sur diputado entre San José y Florida. Si bien los torneos de la Confederación del Sur no se jugaron en forma ininterrumpida, teniendo intervalos, fue recién a partir del año 1950 ha la fecha se ha jugado año a año.-
La Confederación del Fútbol del Sur es sin duda la más galardonada de las cuatro existentes. Totaliza de los 62 Torneos Nacionales diputados, 24 Copas Nacionales y 19 Vice Campeonatos logrados por selecciones integrantes de su Confederación.
La Liga de Fútbol Ciudad de Durazno es el Primer Campeón de Selecciones del Interior en el año 1951 y a partir de allí aporta 10 Campeonatos y 5 Vice Campeonatos.-
Referente a los 70 campeonatos diputados de la Confederación del Fútbol del Sur, Durazno posee 17, igual cantidad compartida con San José, al cual le sigue Canelones con 12, Colonia 8, Florida 8, Flores 7, Paso de los Toros 1.-
El único título que le falta alcanzar es el Torneo disputado entre los campeones del Interior de Uruguay (O.F.I.) y Paraguay (U.F.I.) desde 1978 y que se disputa bianualmente. El nombre del torneo que es el punto geográfico del Paraguay donde vivió en el exilio el prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Copa San Isidro de Curuguaty.

Hechos históricos vinculados a la Liga Ciudad de Durazno 

La liga de Fútbol Ciudad de Durazno desde su fundación hasta nuestros días, tuvo 2 etapas definidas, producto de la fractura de la misma, que determinó, la existencia de 2 ligas coexistiendo, campeones paralelos y hechos inéditos derivados de esa ruptura y separación.- 
En 1923, se produce la ruptura de relaciones entre la Liga Departamental y la Institución Unión Juvenil. Inmediatamente los dirigentes de Unión Juvenil se proponen formar otra Liga independiente, para ello contaban con un antecedente generada en el año 1922 en Montevideo donde el fútbol capitalino también padecía una crisis a punto de partida de la separación en dos sectores, la Asociación Uruguaya con Nacional y la Federación con Peñarol, por lo cual optan por afiliarse a la Federación Uruguaya de Football.

Visita del Club Atlético Peñarol y la Selección de Brasil 

Posteriormente se le unen en primera instancia las Instituciones Peñarol y Central formando junto a otros clubes la Liga Federacionista de Fútbol de Durazno. En este contexto es así que, en octubre de ese año Peñarol capitalino se presenta en Durazno con todas sus figuras enfrentando a la selección federacionista, visita que repetiría nuevamente un año después. 
Por su parte la Liga Departamental, que estaba encabezada por Wanderers y Nacional, afiliada a la Asociación Uruguaya de Football, consiguen que el seleccionado de Brasil que estaba disputando el Campeonato Sudamericano en Montevideo, defendiendo su título obtenido el año anterior en Río de Janeiro, viaje a la ciudad de Durazno en noviembre de ese año con la totalidad del plantel y dirigentes del fútbol Carioca.- 
Esta división del fútbol culminaría en abril de 1926 y a partir de allí el fútbol de Durazno creció y se desarrolló, acompañado por reiterados éxitos deportivos, surgidos de su reconocido potencial futbolístico.-

Torneos de integración AUF y OFI 

El destino determinó que Durazno estuviera presente del primer intento serio de integración AUF-OFI, al ser el campeón de la Confederación del Sur en el año 1960,.- 
Disputó la “Copa Artigas”, jugada por los diez clubes de Primera División de Montevideo y las cuatro selecciones del interior que habían sido campeonas en sus respectivas Confederaciones, Durazno (Sur), Maldonado (Este), Tacuarembó (Norte) y Artigas (Litoral). 
Este torneo fue ganado por el C.A. Defensor, pero la selección de Durazno tuvo una dignísima actuación en el evento. 
Posteriormente 17 años más tarde, El 12 de febrero de 1977 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, en el marco del Campeonato Capital Interior AUF-OFI, la selección de la Liga Ciudad de Durazno, le gana al Club Nacional de Football de Montevideo por un marcador de 4 a 3, siendo la primera vez que una Selección y/o equipo de OFI vence oficialmente a un grande del fútbol uruguayo.

Reseña de los Palmares deportivos de la Liga de fútbol Ciudad de Durazno 

Mayores

Campeón de la Confederación de Fútbol del Sur; 
1950-1951-1953-1956-1957-1958-1959-1961-1968-1976-1987-1988-1992-1993-1994-1996-2001.

Campeón de la Confederación de Fútbol del Sur “Divisionales de Ascenso” –1975-.

Campeón de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) –(primer campeón)-

1951-1956-1957-1959-1961-1968-1994–2001-2002- 2010.

Campeón Copa “Juan B. Goñi”: 1952.

Campeón “Copa El País”: 1962.

Campeón Copa de “Los Mejores” Diario “El Telégrafo” de Paysandú –1990-.

Campeón Copa Internacional “San Pedro del Durazno”: 2003.

Vice-Campeón Campeonato Internacional “Hechos Históricos de 1825”: 1975.

Ju v e n i l e s

Campeón de la Confederación de Fútbol del Sur; 
1959-1960-1962-1963-1968-1971-1973-1974-1986-1987-1988-1995-1996-1999-2000-2001-2002.
Campeón de la Organización de F.del Interior(OFI) Sub-15 –1994-2005.

Campeón de la Organización de F.del Interior(OFI) Sub-18- 1996-1997-1999.

Campeón de la Organización de F.del Interior(OFI) Sub-19- 1989-.

Campeón Nacional AUF-OFI. Sub-18 –1997- (primer campeón)

Vice-Campeón Sudamericano Amateur Sub-20 –1998- (jugado en Paraguay)

Vice-Campeón Nacional AUF-OFI Sub-18 –2000-.

Indumentaria Oficial de la Liga Ciudad de Durazno 

La camiseta de la Selección de Durazno es completamente roja, con vivos blancos en cuello y mangas. 
El short es de Color Blanco con vivos rojos y las medias de color rojo con vivos o detalles Blancos. 
Los sponsor y números generalmente también son de color blanco.-
En cuanto a la marca que viste la Selección va variando año a año.-
La camiseta de alternativa de la Selección de Durazno, invierte la disposición de los colores, pero mantiene la relación de distribución. Igualmente Durazno en rara ocasión utiliza la indumentaria de alternativa.-

liga de fútbol de ciudad de durazno 2017 

la liga del departamento rojo en esta edición va a estar compuesta por 14 equipos.

Equipos que compiten actualmente en la 1.ª división de la liga de Fútbol Ciudad de Durazno 
 Artigas
 Central
 Molles
 Nacional
 Racing
 Rampla Juniors
 Santa Bernardina
 Sarandi 
 Sportivo Yi
 Juvenil
 Vecinal
 Wanderers
 Chapecoense
 Alianza

Distribución de campeonatos oficiales por club 

 26 Unión Juvenil
 25 Wanderers
 16 Santa Bernardina
 10 Central
 9 Artigas
 4 Nacional
 3 Sportivo Yí
 3 Champagnat
 2 Peñarol
 1 Los Uruguayos
 1 Racing
 1 Sauzal del Yí
 1 Rampla Junions Fc
 En los años 1923,1924 y 1925 hubo dos ligas paralelas.-

 1935 lo reclamo central

Instituciones que no participan actualmente de Campeonatos Oficiales 
 Policial
 El Puentecito
 Champagnat
 Independiente
 Progreso
 Danubio
 ECFSA
 Peñarol
 Vanguardia
 Boulevard
 Aston Vin
 Baygorria
 Semillero
 Defensor
 Victoria
 Bella Vista
 Deportivo Aebu

Estadios 
Estos son los escenarios deportivos donde se juega el campeonato:
 Estadio Municipal Silvestre Octavio Landoni.
 Campus Deportivo del Club Social y Deportivo Santa Bernandina.
 Estadio 14 de Octubre del Club Social y Deportivo Artigas.

El presente de la liga 
Dispone de su propiedad la Casa de la Liga, ubicada en la ciudad de Durazno en Zorrilla 653 esquina Morquio.

En comodato usufructúa el campo de Fútbol (excancha del Club Policial) sobre General Artigas, la cual se le ha incorporado red lumínica y vestuarios, encontrándose en etapa de remodelación y reestructura que servirá de campo de entrenamiento de las selecciones departamentales.
En el ejercicio 2013, la liga realizó convenio con canales locales de cable para la transmisión de partidos oficiales, así como también para el venidero Campeonato Nacional 2014.

Referencias 

 
 
 La historia del fútbol de Durazno
 http://www.el-area.com/
 http://www.giefi.com/web/ligas

Otras fuentes consultadas 
 Sr. E. Marteluna Laguna
 Diario El Acontecer

Deporte en Durazno
Ligas regionales de fútbol en Uruguay